Nielsen est un nom propre scandinave qui peut faire référence à :

Patronyme

Sportifs 
 Allan Nielsen (1971-), ancien footballeur danois ;
 Anders Peter Nielsen (1867-1950), tireur sportif danois ;
 Anne-Marie Nielsen (1941-), ancien handballeuse danoise ;
 Børge Raahauge Nielsen (1920–2010), rameur d'aviron danois ;
 Brian Nielsen (1965-), boxeur danois ;
 Brian Steen Nielsen (1968-), ancien footballeur danois ;
 Christina Nielsen (1992-), pilote automobile danoise ;
 Daniel Nielsen (1980-) joueur de hockey sur glace danois ;
 Eigil Nielsen (1918-2000), joueur de football danois ;
 Emil Nielsen (1997-), joueur de handball danois ;
 Erling Nielsen (1935-1996), joueur de football danois ;
 Flemming Nielsen (1934-2018), joueur de football danois ;
 Frans Nielsen (1984-), joueur de hockey sur glace danois ;
 Frederik Nielsen (1983-), joueur de tennis danois ;
 Gunnar Nielsen (1986-), joueur de football des Îles Féroé ;
 Gunnar Nielsen (1928-1985), athlète danois, ancien détenteur du record du monde du 1 500 mètres ;
 Harald Nielsen (1941-), footballeur danois ;
 Helle Nielsen (née en 1981), joueuse danoise de badminton ;
 Henrik Nielsen (1965-), joueur de football danois ;
 Holger Nielsen (1866-1955), sportif danois ;
 Ivan Nielsen (1956-), footballeur danois ;
 Jacob Nielsen (1978-), coureur cycliste danois ;
 Jeff Nielsen (1971-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Jimmy Nielsen (1977-), footballeur et entraîneur danois ;
 Karsten Nielsen (1973-), rameur d'aviron danois
 Kasper Nielsen (1975-), joueur de handball danois ;
 Kim Nielsen (1986-), coureur cycliste danois ;
 Kim Milton Nielsen (1960-), arbitre international de football danois.
 Kirk Nielsen (1973-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Kirstjen Nielsen (1972-), femme politique américaine ;
 Kristoffer Gudmund Nielsen (1985-), coureur cycliste danois ;
 Kurt Nielsen (1930-2011), joueur de tennis danois ;
 Lars Erik Nielsen (1951-), pilote automobile ;
 Mathias Møller Nielsen (1994-), coureur cycliste danois ;
 Matthew Nielsen (1978-), joueur de basket-ball australien ;
 
 Nettie Nielsen (1964-), joueuse de badminton danoise ;
 Nils Nielsen (1971-), entraîneur de football danois ;
 Oskar Nielsen (1882-1941), footballeur danois ;
 Peter Meinert-Nielsen (1966-), coureur cycliste danois ;
 Poul Nielsen (1891-1962), footballeur danois ;
 Ragna Nielsen (1845-1927), féministe et éducatrice norvégienne ;
 Rasmus Nielsen (né en 1983), joueur de squash danois ;
 Richard Møller Nielsen (1937-2014), footballeur international puis entraîneur danois ;
 Sanne Troelsgaard Nielsen (1988-), footballeuse internationale danoise ;
 Sophus Nielsen (1888-1963), footballeur danois ;
 Suzanne Nielsen (1970-), triathlète danoise ;
 Torkil Nielsen (1964-), footballeur international et joueur d'échecs féroïen.

Arts 
 Alice Nielsen (1872-1943), artiste lyrique américaine ;
 Amaldus Nielsen (1838-1932), peintre norvégien ;
 Asta Nielsen (1881-1972), actrice danoise, sex-symbole du cinéma muet allemand des années 1910-1920 ;
 Barbara Nielsen (1949-), actrice néerlandaise ;
 Brigitte Nielsen (1963-), actrice, top model et chanteuse danoise ;
 Carl Nielsen (1865-1931), compositeur danois ;
 Christiane Nielsen (1936–2007), actrice allemande ;
 Connie Nielsen (1965-), actrice danoise ;
 Ejnar Nielsen (1872-1956), peintre danois ;
 Francis Nielsen (1947-), réalisateur français ;
 Hans Nielsen (1911-1965), acteur allemand ;
 Helen Nielsen (1918-2002), auteur américain de roman policier ;
 Inga Nielsen (1946-2008), chanteuse d'opéra danoise (soprano) ;
 Jesper W. Nielsen (1962-), réalisateur danois ;
 Kai Nielsen (1882-1924), artiste danois ;
 Kai Nielsen (1926-2021), philosophe canadien ;
 Kay Nielsen (1886-1957), illustrateur danois ;
 Leslie Nielsen (1926-2010), acteur canadien ;
 Ludolf Nielsen (1876-1939), compositeur danois ;
  (1859–1928), réalisateur danois ;
 Rick Nielsen (1948-), guitariste américain ;
 Sanna Nielsen (1984-), chanteuse suédoise, représentante de la Suède au Concours Eurovision de la chanson 2014.

Scientifiques 
 Ebbe Schmidt Nielsen (1950-2001), entomologiste danois ;
 Inge Nielsen (1950-), archéologue danoise ;
 Jakob Nielsen (mathématicien) (1890-1959), mathématicien danois.

Personnalités politiques 
 Erik Nielsen (1924-2008), homme politique canadien ;
 Frede Nielsen (1891-1954), homme politique danois ;
 Helge Nielsen (1918-1991), homme politique danois ;
 Holger K. Nielsen (1950-), homme politique danois ;
 Jakob Axel Nielsen (1967-), homme politique danois ;
 K. Axel Nielsen (1904-1994), homme politique danois ;
 Sofie Carsten Nielsen (1975-), femme politique danoise ;
 Tove Nielsen (1941-), femme politique danoise.

Autres personnaités 
 Arthur Nielsen (1897-1980), chercheur en marketing américain ;
 Bernd Nielsen-Stokkeby (1920-2008), journaliste allemand ;
 Hanne Nielsen (1829-1903), fromagère et inventrice du fromage danois Havarti.
Jakob Nielsen (1957-), expert dans le domaine de l'ergonomie et de l'accessibilité, notamment des sites web ;
  ;
 
 Oluf Nielsen (1838-1896), historien, bibliothécaire et archiviste danois
 Peter Heine Nielsen (1973-), joueur d'échecs danois ;
 Sven Nielsen (1901-1976), éditeur français d'origine danoise, créateur de la maison d'édition des Presses de la Cité ;
 Waldemar Nielsen (1917-2005), sociologue américain ;
 Yngvar Nielsen (1843-1916), historien norvégien.

Entreprise 
 Nielsen, groupe américain de marketing.

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien